HMJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Khmelnitskiy (Ucraina)
 hmj – codice ISO 639-3 della lingua ge